Einzelzelle bezeichnet:

 Galvanische Zelle in der Elektrotechnik
 eine Zelle eines Aggregationsverband mehrerer Zellen in der Biologie
 Raum, in dem ein Strafgefangener in Einzelhaft gehalten wird
 in der Meteorologie eine einzelne Gewitterzelle; siehe Gewitter